Metenoploides är ett släkte av rundmaskar. Metenoploides ingår i familjen Enoplidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Metenoploides